Ivan Golac (nogometaš, 1950.)
Ivan Golac (nogometaš Željezničara)